Adalardus, of Adelardus, een heilige (751-827)
Adelardus van Cysoing, een heilige († ongeveer 875)
Adelard van Bath, of Adelardus Bathensis, monnik, filosoof en geleerde (1080-1152)
Adelardus II, abt van de Abdij van Sint-Truiden
Adelardus (bier), een biermerk, vernoemd naar Adelardus II